2004 Голяма награда на Великобритания е 55-о за Голямата награда на Великобритания и единадесети кръг от сезон 2004 във Формула 1, провежда се на 11 юли 2004 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания